Финал НБА 2008 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне  и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Бостон Селтикс» сыграли с чемпионами Западной «Лос-Анджелес Лейкерс». «Селтикс» стал чемпионом НБА, обыграв «Лейкерс» со счётом 4:2. Это был первый титул «Бостона» с 1986 года (эпоха Ларри Бёрда) и 17-й в целом. Пол Пирс был признан MVP финала.

В финале 2008 года, впервые с 2000 года, встретились победители обеих конференций. «Лейкерс» появились в финале впервые с 2004 года и в общем 29-й раз, «Селтикс» - впервые с 1987 года и 20-й раз в целом.

Ещё в прошлом сезоне «Бостон» одержал всего 24 победы в 82 играх регулярного сезона. Но после прихода Рэя Аллена из «Сиэтла» и Кевина Гарнетта из «Миннесоты» образовалась "Большая тройка" (Пирс, Ален, Гарнетт) и «Селтикс» стал расцениваться как фаворит на победу в финале 2008 года.

Перед началом серии, «Селтикс» выиграл наибольшее количество финалов за всю историю - 16, а «Лейкерс» были вторыми с 14-ю победами. Две самые успешные команды в истории НБА встретились в финале через 21 год после их последней встречи в 1987 году. Это был 11-й раз, когда команды встречались в финале НБА. «Бостон» выиграл 8 из 10 предыдущих финалов. 

«Селтикс» одержали больше побед в течение регулярного чемпионата и владели преимуществом "домашней площадки". Это был первый раз с 1997 года и единственный в 2000-х годах, когда команда Восточной конференции имела преимущество "домашней площадки". Это также была первая финальная серия НБА с 1998 года, в которой не участвовали Тим Данкан (1999, 2003, 2005, 2007) или Шакил О’Нил (2000, 2001, 2002, 2004, 2006).

Родд Хьюстон снял документальный фильм о чемпионском сезоне «Бостон Селтикс».

Продвижение к финалу 

В матчах регулярного сезона команды встречались дважды, оба раза выиграл «Селтикс»:

Результаты матчей 
 ''Время матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC−4).

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

6-й матч

Статистика 

|-
! scope="row" style="text-align:left; background:#FDE910"|Пол Пирс || 6 || 6 || 38,8 || 43,2 || 39,3 || 83,0 || 4,5 || 6,3 || 1,2 || 0,3 || 21,8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Рэй Аллен || 6 || 6 || 41,0 || 50,7 || 52,4 || 86,7 || 5,0 || 2,5 || 1,3 || 0,7 || 20,3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кевин Гарнетт || 6 || 6 || 37,9 || 42,9 || 0,0 || 76,0 || 13,0 || 3,0 || 1,7 || 1,0 || 18,2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Рэджон Рондо || 6 || 6 || 27,0 || 37,7 || 0,0 || 59,3 || 3,8 || 6,7 || 1,5 || 0,5 || 9,3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джеймс Поузи || 6 || 0 || 25,2 || 50,0 || 50,0 || 100,0 || 3,8 || 0,5 || 1,3 || 0,2 || 8,7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Эдди Хаус || 4 || 0 || 18,5 || 35,7 || 41,2 || 83,3 || 2,5 || 2,5 || 0,3 || 0,0 || 8,0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Леон Поу || 6 || 1 || 8,9 || 55,0 || 0,0 || 71,4 || 3,2 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 6,2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Пи-Джей Браун || 6 || 0 || 19,5 || 39,1 || 0,0 || 75,0 || 3,2 || 0,7 || 0,5 || 0,5 || 4,0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кендрик Перкинс || 5 || 5 || 18,4 || 57,1 || 0,0 || 66,7 || 3,6 || 0,4 || 0,6 || 1,0 || 4,0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Сэм Кассел || 5 || 0 || 10,1 || 37,5 || 0,0 || 100,0 || 0,2 || 1,2 || 0,4 || 0,0 || 3,8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Глен Дэвис || 1 || 0 || 14,6 || 50,0 || 0,0 || 50,0 || 4,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 3,0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Тони Аллен || 3 || 0 || 6,3 || 66,7 || 0,0 || 0,0 || 0,3 || 0,7 || 0,3 || 0,0 || 2,7

|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Коби Брайант || 6 || 6 || 43,0 || 40,5 || 32,1 || 79,6 || 4,7 || 5,0 || 2,7 || 0,2 || 25,7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Пау Газоль || 6 || 6 || 39,0 || 53,2 || 0,0 || 64,7 || 10,2 || 3,3 || 0,5 || 0,5 || 14,7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Ламар Одом || 6 || 6 || 36,7 || 51,7 || 20,0 || 64,3 || 9.0 || 3,0 || 0,3 || 1,0 || 13,5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дерек Фишер || 6 || 6 || 31,2 || 40,5 || 18,8 || 82,4 || 1,5 || 3,2 || 1,5 || 0,0 || 10,8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Саша Вуячич || 6 || 0 || 22,0 || 39,1 || 34,8 || 85,7 || 2,0 || 0,8 || 0,5 || 0,2 || 8,3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Владимир Радманович || 6 || 6 || 21,3 || 39,0 || 38,5 || 100,0 || 4,8 || 1,3 || 0,7 || 0,0 || 7,3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джордан Фармар || 6 || 0 || 19,2 || 48,4 || 52,9 || 75,0 || 1,8 || 1,3 || 0,3 || 0,5 || 7,0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Тревор Ариза || 5 || 0 || 7,0 || 55,6 || 33,3 || 50,0 || 1,8 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 2,6
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Люк Уолтон || 6 || 0 || 11,0 || 31,3 || 33,3 || 75,0 || 1,0 || 1,2 || 0,2 || 0,2 || 2,5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Ронни Тюриаф || 6 || 0 || 10,4 || 50,0 || 0,0 || 25,0 || 0,7 || 0,0 || 0,0 || 0,5 || 1,8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Крис Мим || 1 || 0 || 2,8 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0

Составы команд

Бостон Селтикс

Лос-Анджелес Лейкерс

См. также 
 Противостояние «Селтикс» — «Лейкерс»
 НБА в сезоне 2007/2008
 Список чемпионов НБА
 Финал НБА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

НБА в сезоне 2007/2008
Финал НБА
Июнь 2008 года